Naselje u BiH
 Orašje, grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, na rijeci Savi.
 Orašje (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor 
 Orašje (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Orašje Planje, naselje u općini Tešanj
 Orašje Popovo (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Orašje Popovo (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH
 Orašje Površ, naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH
 Orašje Zupci, naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH

Naselje u Srbiji
Orašje (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug